Lesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lesjön, Södermanland, sjö i Nyköpings kommun,  (4,7 ha)
Lesjön, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (87,9 ha)
Lilla Lesjön, sjö i Arvika kommun,  (41,6 ha)
Stora Lesjön, sjö i Arvika kommun,  (2,08 km²)
Lesjön (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (6,56 km²)
Lesjön (Skorpeds socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (1,64 km²)
Lesjön (Ytterlännäs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (1,98 km²)

Se även
Stora Le,  (136,1 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn